Bractwo Świętego Jana (ang. The Society of St. John) – nieistniejąca wspólnota księży i braci, założona przez członków Bractwa św. Piusa X w 1997 r. Celem działalności Bractwa św. Jana było pielęgnowanie klasycznego rytu mszy rzymskiej i odnowa formacji kapłańskiej.

Historia 
W 1997 roku ordynariusz diecezji Scranton, biskup James Timlin, zezwolił na założenie Bractwa św. Jana. Niedługo po tym pojawiły się pierwsze oskarżenia pod adresem czołowych przedstawicieli Bractwa św. Jana, jakoby w społeczności bractwa dochodziło do molestowania młodych chłopców. Biskup zadecydował o usunięciu z organizacji ks. Carlosa Urrutigoity, który oskarżany był o czyny lubieżne jeszcze podczas swojej działalności w FSSPX w Argentynie.

W listopadzie 2004 roku ówczesny ordynariusz diecezji, biskup Joseph F. Martino, zadecydował o rozwiązaniu Bractwa św. Jana.

Tradycjonalizm katolicki
Bractwa religijne